Данная статья представляет собой список футболистов, оформивших «хет-трик», то есть забивших три гола в одном матче, в матчах Кубка Америки (с 1910 по 1975 года имел название Чемпионата Южной Америки) с самого первого розыгрыша в 1916 году. «Хет-трик» в Кубке Америки является относительно редким событием: только 63 хет-трика были забиты в 725 матчах в 44 розыгрышах турнира.

Первый «хет-трик» был забит бразильским игроком Артуром Фриденрайхом, в матче против сборной Чили на Чемпионате Южной Америки 1919; Самый последний - Лионель Месси в матче против Панамы в Кубке Америки 2016.

16 розыгрышей турнира обошлись без «хет-триков»ː 1916, 1917, 1920, 1921, 1922, 1937, 1956, 1979, 1983, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999 и 2001. На 4 розыгрышей состоялись по 5 хет-триков на каждом: Чемпионат Южной Америки 1926 в Чили, Чемпионат Южной Америки 1942 в Уругвае, Чемпионат Южной Америки 1945 в Чили и Чемпионат Южной Америки 1957 в Перу.

Список хет-триков

Факты 

 Артур Фриденрайх стал первым игроком, который забил "хет-трик" в матче Кубке Америки, 11 мая 1919 года в матче против сборной Чили.
 Десять игроков оформляли дважды хет-трик в Кубке Америки: Адемир (1945 и 1949), Хавьер Амбройс (1957), Давид Арельяно (1926), Северино Варела (1939 и 1942), Паоло Герреро (2011 и 2015), Эрминио Масантонио (1935 и 1942), Педро Петроне (1924 и 1927), Силвио Пирилло (1942), Хосе Санфилиппо (1959 (Эквадор)) и Теодоро Фернандес (1939 и 1941).
 Эктор Скароне, Хуан Марвесси, Хосе Мануэль Морено и Эваристо являются единственными игроками в истории турнира, которые забивали пять голов в одной игре.
 Было два случая, когда два хет-трика были забиты в одном матчеː Уругвай — Боливии в 1927 году (Педро Петроне и Роберто Фигероа) и  Аргентина — Эквадор в 1942 году (Хосе Мануэль Морено и Эрминио Масантонио).
 Самый быстрый хет-трик на счету Хосе Мануэль Морено в 1942 годуː Он забил свой третий на 22-ой минуте, после того, как забил свой первый гол на 12-ой минуте и второй на 16-ой.
 Только 2 футболиста, которые забивали хет-трик, выйдя на заменуː Пауло Валентин в 1959 году и Лионель Месси в 2016 году.
 Ни один игрок не забивал хет-трик в ворота сборной Аргентины.
 Футболисты Боливии, Эквадора или Венесуэлы не забивали 3 или более гола в ворота соперников на Чемпионате Южной Америки/Кубке Америки.

См. также 
 Кубок Америки по футболу

Ссылки 
 Архив

Хет-трики
Списки хет-триков в футболе